Feni (zila), een district (zila) in het zuidoosten van Bangladesh
Feni (stad), de hoofdstad van het district Feni in het zuidoosten van Bangladesh
Feni (rivier), een rivier in het district Feni in het zuidoosten van Bangladesh
Fenidam, een dam in de Bengaalse rivier de Feni
Feni (eiland), een eiland gelegen ten noorden van Papoea-Nieuw-Guinea